Los dinosauromorfos (Dinosauromorpha), o dinosaurios en sentido amplio, son un clado de saurópsidos arcosauromorfos que incluye los dinosaurios y varios géneros estrechamente emparentados con ellos, pero no considerados estrictamente dinosaurios. Las aves (descendientes de los dinosaurios) son los únicos dinosauromorfos que han llegado a nuestros días.

Entre las formas basales destacan Marasuchus y Lagosuchus, muy similares entre sí, Lagerpeton del Triásico Medio (Ladiniense) de Argentina y Dromomeron del Triásico Superior (Noriense) de Arizona, Nuevo México, y Texas, y los silesáuridos, como Silesaurus del Triásico Superior (Carniense) de Polonia, Eucoelophysis del Carniano-Noriano de Nuevo México, Pseudolagosuchus del Ladiniano de Argentina, y tal vez Sacisaurus del Noriano de Brasil, y Technosaurus del Carniano de Texas.

Filogenia y clasificación 
El grupo hermano de los dinosauromorfos son los pterosaurios; la mayoría de los géneros pertenecen al clado Dinosauria:

Referencias

Enlaces externos 
 Dinosaurs' slow rise to dominance 19 July 2007, BBC News, accessed July 2007

Archosauria